Hixon kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Hixon, Kanada, ort, British Columbia,

Storbritannien 

 Hixon, England, Staffordshire, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar